HMS Agamemnon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Agamemnon (1781) 
 HMS Agamemnon (1852) 
 HMS Agamemnon (1879) 
 HMS Agamemnon (1906)

Agamemnon